Somerton – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Yuma (USA)
 Somerton – civil parish w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 East Somerton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 West Somerton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Somerton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Somerton – miasto w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Somerton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Somerton Park – nieistniejący stadion wielofunkcyjny w Newport, w Walii